Копуляція (біологія)
Копуляція (хімія)
Копуляція (фізика)
Копуляція (механіка)
Копуляція (електроніка)